Poljarnaja swesda (russisch Полярная звезда „Polarstern“) steht für:

 Poljarnaja swesda, in St. Petersburg erschienener Almanach (1823–1825), siehe Polarstern (Dekabristenalmanach)
 Poljarnaja swesda, in London und Genf erschienener Almanach (1855–1862, 1868), siehe Polarstern (Almanach)
 Poljarnaja Swesda (Schiff), russischer Schoner